

Особи 

 Андерсон Луїш де Абреу Олівейра — бразильський футболіст
 Антоніо Каетану ді Абреу Фрейре Егашем Моніш — португальський психіатр і нейрохірург
 Габріел Армандо де Абреу — бразильський футболіст
 Дієго Енріке де Абреу Ассіс — бразильський футзаліст
 Зекінья ді Абреу — бразильський музикант
 Клаудія Абреу — бразильська актриса.
 Маркес Батіста де Абреу — бразильський футболіст
 Марку Абреу — ангольський футболіст
 Себастьян Абреу — уругвайський футболіст

Топоніми 
 Абреу — село в Ахалгорському муніципалітеті Грузії
 Абреу-і-Ліма — місто і муніципалітет в бразильському штаті Пернамбуку